Engleheart ist der Familienname folgender Personen:

 George Engleheart (1752–1829), englischer Miniaturenmaler
 John Cox Dillman Engleheart (1782/84–1862), englischer Miniaturenmaler

Siehe auch:
 Englehart
 Engelhart
 Engelhardt
 Engelhard